Кири́лл Алекса́ндрович Ло́жкин (род. 11 февраля 1984 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский  хоккеист-нападающий, выступавший за клубы высших хоккейных лиг Казахстана и Украины.

Биография 
Родился 11 февраля 1984 года в Кирово-Чепецке. Брат хоккеиста Алексея Ложкина. Воспитанник ДЮСШ местного хоккейного клуба «Олимпия». В 2002—2009 годах играл в командах высшей и первой лиг чемпионата России — кирово-чепецкой «Олимпии», саратовском «Кристалле».

В 2009—2011 годах выступал за клубы Казахской хоккейной лиги — сатпаевский «Казахмыс», темиртауский «Арыстан» и ХК «Алматы», в 2011—2012 годах — за клуб Профессиональной хоккейной лиги Украины «Винницкие Гайдамаки».

С 2012 года выступает за клубы Российской хоккейной лиги — смоленский «Славутич», затем ХК «Белгород».

Ссылки 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Арыстан»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Винницкие Гайдамаки»
Игроки ХК «Славутич»
Игроки ХК «Белгород»